City of Ghosts steht für:

 City of Ghosts (2002), amerikanischer Spielfilm von Matt Dillon
 City of Ghosts (2017), amerikanischer Dokumentarfilm von Matthew Heineman